Die 1. fotbalová liga 1961/62 war die 31. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 11. August 1961 und endete am 19. Juli 1962.

Meister wurde Titelverteidiger FK Dukla Prag.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die drei letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 Slovan ÚNV Bratislava wurde umbenannt in Slovan ChZJD Bratislava
 Spartak Prag Stalingrad wurde umbenannt in ČKD Prag

Abschlusstabelle 

für Abstieg: 1. Punkte – 2. Play-off

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1961/62
Fußballsaison 1961/62